LEGO sobre o tema LEGO City (2001).]]

Este verbete lista eventos e desenvolvimentos notáveis na cronologia do LEGO Group e dos produtos LEGO.

Século XIX

Década de 1890
1891: 7 de Abril – nascimento de Ole Kirk Christiansen, futuro fundador do LEGO Group.

1895: fundação da "Billund Woodworking & Carpenter's Shop" uma pequena carpintaria em Billund, no sul da Dinamarca, a qual eventualmente evoluiu até à fundação da empresa LEGO.

Século XX

Década de 1910
1916: aquisição, por Ole Kirk Christiansen, da carpintaria em Billund.

Década de 1920
1920: 6 de Julho – nascimento de Godtfred Kirk Christiansen.

1924: destruição, em um incêndio, da carpintaria de Ole Kirk. As chamas iniciaram-se em algumas pranchas de madeira no estoque. Ole Kirk constrói instalações mais amplas, aluga a maior parte do espaço e utiliza o restante como oficina.

Década de 1930
1932: risco de falência da empresa de Ole Kirk durante a Grande Depressão. Diante da falta de demanda por trabalhos de carpintaria, Ole Kirk inicia a produção de itens diversificados como escadas domésticas, tábuas de passar roupa e brinquedos de puxar em madeira. Godtfred Kirk, então com doze anos de idade, já trabalha com o pai.

1934: estabelecimento do nome "LEGO" para a nova empresa e seus produtos, por Ole Kirk, a partir da frase em dinamarquês "leg godt", com o significado de "brincar bem". Por coincidência, a palavra "lego" também significa "Eu junto" em Latim. Nesta época a empresa tinha de 6 a 7 empregados e durante anos, o lema do fundador adornou uma parede da carpintaria: "Apenas o melhor é bom o suficiente".

1935: criação do pato de madeira LEGO.

1936: o catálogo de preços da empresa apresentava 49 itens. O mais caro era um vagão de trem de carga ao preço de DKK 36 a dúzia.

1937: início da criação de modelos por Godtfred Kirk Christiansen.

1939: crescimento da empresa até dez empregados.

Década de 1940
1942: destruição das instalações da empresa por um novo incêndio. A produção de brinquedos de madeira foi rapidamente retomada. A fábrica tinha uma área de 180 metros quadrados distribuídos em dois pavimentos e mais um porão de 40 metros quadrados.

1943: crescimento da empresa até cerca de quarenta empregados.

1944: A empresa foi convertida em empresa familiar de responsabilidade limitada, sob o nome de "Legetojsfabrikken LEGO Billund A/S".

1947:
27 de Dezembro – nascimento de Kjeld Kirk Kristiansen.
aquisição pela empresa da primeira máquina injectora de plástico do país, ao custo de cerca de DKK 30.000; início da fabricação de brinquedos plásticos.
os Christiansen inspiram-se em amostras do "Kiddicraft Self-Locking Building Brick", blocos plásticos de encaixar patenteados por Hilary Harry Fisher Page no Reino Unido.

1949: produção, pela empresa, de cerca de duzentos diferentes itens em plástico e madeira, incluindo blocos plásticos de encaixar similares aos da Kiddicraft, sob a denominação de "Automatic Binding Bricks". Esses produtos eram comercializados apenas na Dinamarca. A fábrica apresentava uma área total de 2.300 metros quadrados e contava com cerca de cinquenta empregados.

Década de 1950
1950: indicação de Godtfred Kirk como Director-Júnior da empresa.

1951: produção do primeiro filme sobre os blocos LEGO. O fotógrafo é Chistian Lund, e o filme é a preto e branco, sem som.

1952: crescimento da empresa até cerca de 140 empregados.

1953:
lançamento das primeiras "baseplate".
os "Automatic Binding Bricks" são rebaptizados como "LEGO Mursten" ("blocos" ou "tijolos" LEGO).

1954:
1 de Maio: registro oficial da palavra "LEGO", na Dinamarca.
Godtfred Kirk torna-se o Director-geral Júnior da empresa, e concebe a ideia de transformar os blocos LEGO em um sistema de brinquedos.
lançamento das primeiras vigas LEGO.
lançamento dos elementos portas e janelas LEGO.

1955:
Godtfred Kirk demonstra o "LEGO System of Play" em uma feira em Nuremberga, na Alemanha.
lançamento das primeiras árvores LEGO.
lançamento do "LEGO System of Play", que contava com vinte e oito conjuntos e oito veículos. Também eram comercializados elementos avulsos.
primeira exportação da empresa (produtos plásticos e o "LEGO System of Play") para a Suécia.

1956: fundação da primeira empresa no exterior, para a distribuição e venda dos produtos  LEGO em Hohenwestedt, na Alemanha.

1957:
a empresa celebra o seu Jubileu de Prata.
indicação de Godtfred Kirk como Director-geral da LEGO.
lançamento das primeiras bandeiras e luzes LEGO; novo design das janelas.

1958:
crescimento da empresa em Billund até cento e quarenta empregados.
falecimento de Ole Kirk; Godtfred Kirk herda a liderança da LEGO Company.
início da produção de moldes na Alemanha.
lançamento dos blocos para construção de telhados ("slope bricks").
melhoria do design do bloco LEGO para permitir maior versatilidade e melhor encaixe.
patente do sistema de encaixe "stud-and-tube" (pinos e tubos). Este novo sistema permite a construção de modelos estruturalmente mais estáveis.

1959:
constituída uma pequena equipa encarregada de desenvolver ideias para novos conjuntos: a divisão "Futura".
fundação da LEGO France, da British LEGO Ltd., da LEGO Belgium e da LEGO Sweden.
início da comercialização dos produtos LEGO na Europa: na Noruega, na Alemanha, na Suíça e na Grã-Bretanha.

Década de 1960
1960:
 ao final do ano, a empresa emprega, na Dinamarca, cerca de 450 empregados, em uma planta (fábrica e escritórios) de 6.000 metros quadrados.
descontinuada a produção de brinquedos de madeira; a empresa concentra o seu foco na fabricação dos blocos plásticos de encaixar.
Fevereiro: destruição da maior parte do estoque de brinquedos de madeira da LEGO, devido a um incêndio num armazém.
fundação da LEGO Finland e da LEGO Netherlands.

1961:
a linha de produtos conta com 50 conjuntos, 15 veículos e diversas peças avulsas.
fundação da LEGO Italy.
invenção das rodas LEGO, lançadas no ano seguinte.
lançamento, na Dinamarca, de uma linha voltada para a pré-escola, sob o nome Therapy I, II e III.

1961–1962: negociação de um acordo de licenciamento que permite à Samsonite produzir e comercializar produtos com a marca LEGO no mercado do Canadá. Esse acordo vigora até 1988.

1962:
início das vendas no mercado da África (Marrocos), Ásia (Singapura, Hong Kong e Japão) e Oceânia (Austrália).
lançamento das peças LEGO 1/3.
recepção, pela LEGO Airways do seu primeiro avião nos Estados Unidos da América; inauguração de uma pista de pouso privada em Billund.

1963:
abandono do acetato de celulose enquanto matéria-prima, em favor do ABS, um plástico mais estável mecanicamente e com melhores características de cor, na fabricação dos blocos LEGO.
fundação da Modulex pela LEGO.
fundação da LEGO Austria.
início da produção, pela Samsonite, sob licença, de blocos LEGO nos Estados Unidos da América.

1964:
inauguração de uma fábrica de moldes, a LEGO Werkzeugbau GmbH, em Hohenwehenstedt, na Alemanha.
início das vendas no Líbano.
lançamento dos primeiros "Model Sets" contendo manuais de instruções, em complemento aos tradicionais "Basic Sets" e "Extra Sets".
lançamento dos primeiros produtos da empresa testados por consumidores.

1965:
crescimento da empresa, em Billund, a mais de 600 empregados, em instalações de cerca de 10.000 metros quadrados.
descontinuada a marca LEGO Samsonite.

1966:
lançamento do tema LEGO Train, com trens, vagões, trilhos e acessórios, uma das mais bem sucedidas da história da empresa.
a linha de produtos alcança 57 conjuntos e 25 veículos.
presença da empresa em 42 países.
lançamento de um motor de 4,5 volts para o tema LEGO Train.

1967:
invenção e requerimento de patente dos blocos DUPLO.
lançados os primeiros elementos dobradiças LEGO.

1968:
7 de Junho: inauguração do Parque Temático LEGOLAND Billund, registrando a visita de três mil pessoas nesse primeiro dia e 625 mil na primeira temporada.
a empresa é premiada com o primeiro prémio numa competição para escolher o "melhor brinquedo", no Luxemburgo.
lançados os elementos imãs LEGO

1969:
crescimento da empresa, em Billund, até 843 empregados.
lançado o tema DUPLO, baseado em blocos de maiores dimensões, voltado para crianças mais novas, mas mantendo a compatibilidade de encaixe com os blocos LEGO tradicionais.
lançados os conjuntos da linha LEGO Train com motor de 12 volts.

Década de 1970
1970:
inauguração de nova fábrica e de reorganização da produção em Billund. Nos próximos dois anos a área de produção será expandida em 18.000 metros quadrados, com novas facilidades como armazenamento de matérias-primas, oficina de moldes e departamento de montagem e embalagem. O número de empregados chega a 975, excluindo o pessoal do Parque LEGOLAND.
lançamento do tema LEGOLAND, voltados para uma faixa de preços mais popular, constituído por pequenos veículos como caminhões, carros de polícia e de bombeiros.

1971: lançamento de conjuntos com casas de bonecas e peças de mobiliário, voltados para o público feminino.

1972:
criação da logomarca LEGO: um quadrado vermelho tendo ao centro a palavra LEGO em branco, bordejada em preto e amarelo.
fundação da LEGO USA (LEGO Systems, Inc.), em Brookfield, Connecticut.
lançamento de conjuntos com barcos e navios, com blocos de cascos que realmente flutuavam.

1973:
fundação da LEGO Portugal.
início da comercialização na Hungria.
transferência da LEGO USA para o seu local actual, em Enfield, Connecticut.

1974:
a empresa adquire o Esso Motor Hotel em frente ao Parque LEGOLAND e passa a administrá-lo.
fundação da LEGO Spain.
Inauguração de uma fábrica de moldes, a LEGO AG em Baar, no cantão de Zug, na Suíça.
lançamento do conjunto com as primeiras figuras LEGO, introduzindo um novo conceito: o da família LEGO. Este torna-se um sucesso de vendas imediato, popular tanto entre os meninos quando as meninas.
lançamento, no Reino Unido, do "Bricks and Pieces", primeiro boletim oficial LEGO.

1975:
crescimento da empresa até 2.500 empregados.
inicia-se o processo de embalagem na fábrica de Enfield, nos Estados Unidos, em uma área de cerca de 5.000 metros quadrados.
lançamento do tema Expert Series, voltada para o modelismo.

1976: implantação de uma nova área para a finalização de conjuntos DUPLO em Klovermarken, em Billund, com uma área de 6.000 metros quadrados.

1977:
Kjeld Kirk junta-se à Direcção do LEGO Group.
lançamento do tema LEGO Boats.
lançamento do tema LEGO Technic, conjuntos com modelos mais complexos, voltado para jovens mais experientes.
lançamento do tema LEGO Town.
lançamento dos novos conjuntos DUPLO com elementos de portas e janelas e com figuras estilizadas, sem braços nem pernas.

1978:
lançamento das "baseplate" 32x32 com marcas de estrada, permitindo a construção de cidades completas.
lançamento das minifig LEGO, com membros móveis e mãos capazes de segurar utensílios. Este é o segundo mais importante design da empresa, após o do próprio bloco de encaixar.
lançamento do tema LEGO Castle.
lançamento do tema LEGO Space.

1979:
fundação da LEGO Singapore.
inauguração de um novo sector de produção em Klovermarken, que passa a contar com uma área total de 13.600 metros quadrados.
Kjeld Kirk torna-se presidente da INTERLEGO A/S (denominada LEGO A/S a partir de Janeiro de 1987).
lançamento dos temas Fabuland e SCALA.

Década de 1980
1980:
construção da torre de LEGO mais alta do mundo no Reino Unido, com 13,19 metros de altura, incluída no Guinness Book of Records. Esse recorde vem a ser sucessivamente ultrapassado até aos nossos dias.
criação do Departamento de Produtos Educacionais.
expansão da área de produção em Enfield, nos Estados Unidos, que passa a contar também com uma área total de 24.000 metros quadrados.
expansão da área de produção na fábrica da Suíça, que passa a contar com uma área total de 24.000 metros quadrados
lançamento da nova logomarca DUPLO.
lançamento de novos conjuntos DUPLO voltados para crianças de 1 a 3 anos de idade.
lançamento do novo modelo de trilhos no tema LEGO Train.
uma pesquisa revela que 70% de todas as famílias da Europa Ocidental com crianças abaixo de catorze anos possuíam blocos LEGO.

1981:
a fábrica de Enfield inaugura uma nova planta de moldes, com 1.500 metros quadrados.
a fábrica de Klovermarken é expandida em mais 3.000 metros quadrados, incluindo nova planta de moldes.
inauguração de fábrica em Neuhof, parte da LEGO Produktion AG, em Baar, na Suíça, com 12.000 metros quadrados para decoração, montagem, embalagem e estocagem.
lançamento da segunda geração do tema LEGO Train, com uma variedade mais ampla de acessórios.
lançamento dos conjuntos "Basic" para crianças nas faixas etárias de três, cinco e sete anos.

1982:
13 de Agosto: comemoração do quinquagésimo aniversário da empresa em Billund. Como parte das comemorações é lançado pela empresa o livro "50 Years of Play".
fundação da LEGO South Africa.
inauguração de nova fábrica em Kolding, na Jutlândia, com uma área de 2.300 metros quadrados. Denominada System Plast A/S, é responsável pela fabricação de todos os pneus LEGO.
lançamento das linhas DUPLO Mosaic e Technic I, desenvolvidas especialmente para o segmento de pré-escola e escola.
lançamento do motor de corda LEGO.
o tema Expert Builder atinge a maturidade e torna-se LEGO Technic.

1983:
crescimento mundial da empresa até 3.700 empregados.
expansão da área de escritórios em Billund em 1.000 metros quadrados.
expansão da fábrica de moldes em Hohenwestedt em 1.500 metros quadrados.
expansão da fábrica de Neuhof em 8.000 metros quadrados.
lançamento da linha DUPLO Baby, que inclui seis chocalhos.
lançamento de novas figuras DUPLO, maiores, com pernas e braços móveis.

1984:
fundação da LEGO Brasil (LEGO do Amazonas Brinquedos Ltda.).
fundação da LEGO Korea (LEGO Korea Co. Ltd.).
inaugurada uma nova ampliação nas dependências de escritórios em Billund, com 1.295 metros quadrados.
lançamento do novo tema LEGO Castle, com cavaleiros, cavalos e outros novos elementos.
lançamento dos elementos LEGO pneumatics, no tema LEGO Technic.

1985:
Abril: instituição do LEGO Prize, uma premiação internacional, anual, no montante de DKK 750.000 (aumentada em 1989 para DKK 1.000.000), para esforços excepcionais em favor das crianças.
a empresa Manufacturing Engineering em Billund (LEGO Engineering a partir de 1991) cresce 5.000 metros quadrados em um novo edifício modular.
crescimento mundial da empresa até cerca de 5.000 empregados, dos quais 3.000 apenas na Dinamarca.
inauguração de fábrica em Seul, na Coreia do Sul, com uma área de 3.700 metros quadrados e cem empregados.
lançamento das engrenagens no tema LEGO Technic.
o controle LEGO Technic (um produto para escolas) é apresentado ao mercado mundial na Didacta Fair em Stuttgart.

1986:
16 de Abril: neste dia, aniversário da rainha Margarida II da Dinamarca, foi assegurado ao LEGO Group o título de "Purveyor to Her Majesty the Queen" ("Fornecedor de Sua Majestade, a Rainha").
demissão de Godtfred Kirk do cargo de Presidente do Conselho de Administração tanto da LEGO System A/S como da LEGO Overseas.
desenvolvimento e coordenação de nove novos livros e de dezanove filmes de curta-metragem para crianças pela LEGO Publishing, um departamento da LEGO Futura ApS (LEGO Licensing, a partir de 1990). Esses produtos foram comercializados no Outono em países da Europa.
inauguração de fábrica em Manaus, no Brasil, com uma área de 4.400 metros quadrados.
Kjeld Kirk sucede a Godtfred Kirk na direcção do grupo.
lançamento de conjuntos "Light & Sound", introduzindo um toque de electrónica, nos temas LEGO Town e LEGO Space.
lançamento, na área de Produtos Educacionais, do controle LEGO Technic, permitindo o controle de robôs através de um computador. O lançamento, apenas para escolas, ocorreu no Reino Unido e na Dinamarca, para diferentes tipos de computadores.

1987:
crescimento mundial da empresa até 6.000 empregados.
encerramento da LEGO South Africa.
fundação do LEGO Club.
lançamento das linhas "Blacktron I" e "Futuron", no tema LEGO Space.
lançamento das linhas "Forestman", "Crusaders" e "Black Knights", no tema LEGO Castle.
lançamento de baldes contendo blocos DUPLO ou LEGO Basic no mercado dos Estados Unidos e em alguns países da Europa.

1988:
24 de Junho: inauguração de nova fábrica em Kornmarken, com uma área de 20.000 metros quadrados
Agosto: disputada a primeira LEGO World Cup de construção, em Billund, com a presença de 38 crianças de 14 diferentes países.
fundação da LEGO Canada Inc. após expirar o acordo de licenciamento com a Samsonite, que fabricava e comercializava os produtos LEGO no país desde 1961.
lançamento da ferramenta "Brick Separator".

1989:
21 de Fevereiro: o professor Dr. Seymour Papert, do Laboratório de Desenvolvimento de Aprendizagem por Computador do Massachusetts Institute of Technology é nomeado "LEGO Professor of Learning Research". Desde 1984, ele vinha trabalhando com a equipa de desenvolvimento do LEGO Group para associar a linguagem de programação Logo aos blocos LEGO.
lançamento da "Brick Kicks", a primeira revista oficial do LEGO Club.
lançamento da linha "Soldier", no tema LEGO Pirates.
lançamento da linha "Space Police I", no tema LEGO Space.
lançamento do tema LEGO Pirates, com onze conjuntos.
renomeação do Departamento de Produtos Educacionais como LEGO Dacta.
selos postais com o tema europeu "Brinquedos e Jogos para Crianças", exibindo blocos LEGO são emitidos pelos correios da Ilha de Man e pela Dinamarca.

Década de 1990
1990
14 de Junho: abertura não-oficial da LEGO Idea House, um espaço de 4.200 metros quadrados, concebido para informar aos empregados do grupo sobre o passado, o presente, as ideias de produtos do LEGO Group, sua filosofia, atitudes e valores culturais.
4 de Setembro: a barreira de um milhão de visitantes em um ano é rompida pela primeira vez no Parque LEGOLAND.
31 de Outubro: Xavier Gilbert é nomeado "LEGO Professor of Business Dynamics" no International Institute for Management Development em Lausanne, na Suíça. O LEGO Group vinha cooperando desde muito anos com a instituição e muitos dos seus administradores seniores e especialistas na área internacional ali haviam feito os seus cursos.
27 de Novembro: a LEGO Werkzeugbau Steinhausen (antiga fábrica de Baar) é inaugurada com novas instalações distribuídas em 5.000 metros quadrados.
a exposição "Auto 2000" é inaugurada no Parque LEGOLAND: 17 carros conceituais construídos em blocos LEGO por estudantes europeus de design industrial.
classificação da LEGO como uma das dez maiores empresas de brinquedos do ano, a única na Europa.
descontinuada a linha "Forestman".
descontinuada a linha "Soldier", no tema LEGO Pirates.
descontinuada a linha "Space Police I".
descontinuadas as linhas "Blacktron I" e "Futuron".
fundação da LEGO Malaysia.
lançamento comercial do centro de controlo LEGO Technic, que permite programar e controlar os modelos Technic motorizados.
lançamento da linha "DUPLO Zoo", apresentando diversos animais.
lançamento da linha "M:Tron", no tema LEGO Space.
lançamento de novas embalagens para o tema LEGO Basic: baldes com tampas, e maletas com compartimentos e "baseplates" como tampas.
lançamento do tema LEGO Model Team, voltado para o modelismo.
lançamento dos motores LEGO Technic de 9 volts na Europa, iniciando a superação do sistema de 4,5 volts.

1991
a fábrica de Kornmarken, que sofreu várias expansões desde a sua inauguração em 1988, agora conta com doze módulos, cobrindo uma área de aproximadamente 45.000 metros quadrados.
crescimento mundial da empresa até 7.550 empregados.
lançamento da linha "Blacktron II", no tema LEGO Space.
lançamento da linha "Imperial Guards", no tema LEGO Pirates.
lançamento dos motores LEGO Technic de 9 volts em outros mercados, inclusive o dos Estados Unidos da América.
lançamento dos motores LEGO Train de 9 volts, com painel de controlo, tornando os conjuntos do tema compatíveis com os dos demais temas. A partir deste lançamento, todas os componentes eléctricos LEGO são padronizados em 9 volts.
o hotel do grupo é rebaptizado como Hotel LEGOLAND e sofre um grande programa de reconstrução.

1992
descontinuada a linha "Crusaders".
estabelecimento de dois recordes LEGO no Guinness Book of Records: o de construção da maior ferrovia (545 metros de trilhos e três locomotivas, em Billund) e o de construção do maior castelo (4,45 m x 5,22 m, em um programa de televisão da Suécia).
fundação da LEGO Hungary.
fundação da LEGO Japan.
inauguração do primeiro LEGO Imagination Center no Mall of America em Blomington, Minneapolis, nos Estados Unidos da América.
lançamento da linha "Space Police II", no tema LEGO Space.
lançamento da linha "Wolfpack", no tema LEGO Castle.
lançamento da linha Paradisa, no tema LEGO Town, direccionado para meninas.
lançamento da linha DUPLO Toolo, com conjuntos para montar com o auxílio de uma chave de parafusos, direccionado para meninos dos três aos seis anos.
lançamento do elemento hélice de três lâminas.
Agosto: celebração do Jubileu de Diamante da empresa.
Agosto: final da segunda LEGO World Cup em Billund, com a participação de 32 crianças representando onze países.
Setembro: inaugurado um novo edifício de 3.000 metros quadrados para o departamento de Pesquisa Técnica e Desenvolvimento, em Fumentikon, no cantão de Zug, na Suiça.
"The Gate of the Present", uma nova exposição itinerante LEGO, estreia no Deutsches Architektur-Museum em Frankfurt, na Alemanha: 25 "portões" desenhados por jovens arquitectos de 22 países.

1993
1 de Abril: o LEGO Group recebe, pela terceira vez desde 1985, o "Image Prize", do jornal económico dinamarquês Borsen.
18 de Março: inauguração de uma nova fábrica DUPLO em Willisau, no cantão de Lucerna, na Suíça (60.000 metros quadrados de área construída).
as áreas de fabricação e de administração em Billund totalizam cerca de 231.000 metros quadrados. Computadas as da Dinamarca, Suíça, Estados Unidos da América, Brasil e Coreia do Sul, atingem 290.000 metros quadrados.
Julho: inauguração, em Enfield, nos EUA, de um centro de distribuição com área de 20.000 metros quadrados.
Setembro: lançamento da LEGO Kids' Mix & Match Wear sob licença entre a LEGO Licensing e a empresa de confecções Kabooki A/S, de Ikast, na Jutlândia. As novas roupas, voltadas para o segmento infanto-juvenil, são comercializadas em uma centena de lojas nos mercados da Dinamarca, Noruega, Suécia e Países Baixos.
8 de Outubro: inauguração de armazém totalmente automatizado em Kornmarken, Billund, com uma área de 6.000 metros quadrados.
descontinuada a linha "Blacktron II", do tema LEGO Space.
descontinuada a linha "M:Tron", do tema LEGO Space.
descontinuada a linha "Space Police II", do tema LEGO Space.
descontinuada a linha "Wolfpack", do tema LEGO Castle.
lançamento da linha "Dragon Masters".
lançamento da linha "Ice Planet 2002", do tema LEGO Space.
lançamento da linha DUPLO Train.
lançamento do "Brickvac" uma espécie de "aspirador" manual que recolhe os blocos de uma superfície depois de brincar.
lançamento do bloco transparente cor de laranja.
reinauguração da LEGO South Africa.
relançamento da linha "Space Police I".

1994
1 de Janeiro: um total de 8.560 pessoas estão empregadas em 41 empresas integrantes do LEGO Group. Deste total, 4.120 estão na Dinamarca e as demais no exterior.
crescimento mundial da empresa até 8.880 empregados.
descontinuada a linha "Ice Planet 2002", do tema LEGO Space.
descontinuada a linha "The Black Knights", do tema LEGO Castle.
fundação da LEGO Mexico.
lançamento da linha "Islanders", do tema LEGO Pirates.
lançamento da linha "Spyrius", do tema LEGO Space.
lançamento da linha "Unitron", do tema LEGO Space.
lançamento do tema LEGO Belville, voltado para o público feminino.
renomeação da "Brick Kicks", a revista oficial do LEGO Club, como "LEGO Mania Magazine".

1995
13 de Julho: falecimento de Godtfred Kirk Christiansen.
descontinuada a linha "Imperial Guards", do tema LEGO Pirates.
descontinuada a linha "Unitron".
fusão da LEGO Belgium e da LEGO Netherlands constituindo a LEGO Benelux.
lançamento da linha "Aquanauts", do tema LEGO Aquazone.
lançamento da linha "Aquasharks" do tema LEGO Aquazone.
lançamento da linha "Royal Knights", do tema LEGO Castle.
lançamento da linha LEGO TechBuild, do tema LEGO Technic.
lançamento da linha LEGO TechPlay, do tema LEGO Technic.
lançamento do tema LEGO Aquazone.
lançamento do tema LEGO Primo.

1996
29 de Março: inauguração da LEGOLAND Windsor, no Reino Unido.
a LEGOLAND Billund atinge o número de 25 milhões de visitantes desde a sua inauguração em 1968.
descontinuada a linha "Aquanauts", do tema LEGO Aquazone.
descontinuada a linha "Spyrius", do tema LEGO Space.
descontinuado o tema LEGO Boats.
estima-se que 180 bilhões de elementos LEGO tenham sido fabricados e que mais de 300 milhões de pessoas tenham brincado com eles.
lançamento da linha "Dark Forest", do tema LEGO Castle.
lançamento da linha "Exploriens", do tema LEGO Space.
lançamento da linha "Imperial Armada", do tema LEGO Pirates.
lançamento do LEGO Watch System.
lançamento do tema LEGO Wild West.
lançamento do Website LEGO.com.

1997
descontinuada a linha LEGO Paradisa, do tema LEGO Town.
lançamento da linha LEGO Divers, do tema LEGO Aquazone.
lançamento da linha "Aquaraiders", do tema LEGO Aquazone.
lançamento da linha "Fright Knights", do tema LEGO Castle.
lançamento da linha "Roboforce", do tema LEGO Space.
lançamento da linha "UFO", do tema LEGO Space.
lançamento de elementos LEGO com fibra-óptica.
lançamento do LEGO Island, primeiro jogo de computador LEGO.

1998
lançamento do novo design da logomarca LEGO, em vigor desde 1973.
lançamento do tema LEGO Adventurers.
lançamento da linha "Egypt", do tema LEGO Adventurers.
lançamento da linha "Hydronauts", do tema LEGO Aquazone.
lançamento da linha "Insectoids", do tema LEGO Space.
lançamento da linha "Stingrays", do tema LEGO Aquazone.
lançamento da linha LEGO CyberMaster.
lançamento da linha LEGO Cyberslam.
lançamento da linha LEGO Mindstorms, um bloco computadorizado, programável com sensores e motores.
lançamento dos blocos de cor bege.
lançamento dos jogos de computador LEGO Creator, LEGO Loco e LEGO Chess.
relançamento das linhas "Crusaders", "Black Knights", e "Dragon Masters", do tema LEGO Castle.
descontinuada a linha "Aquasharks", do tema LEGO Aquazone.
descontinuada a linha "Royal Knights", do tema LEGO Castle.
descontinuado o tema "Fright Knights", do tema LEGO Castle.
descontinuado o tema LEGO Aquazone.

1999
Março: inauguração da Legoland California, em Carlsbad, na Califórnia.
lançamento do tema LEGO Rock Raiders.
lançamento da linha LEGO Underground, do tema LEGO Rock Raiders.
lançamento do tema LEGO Slizers ("Throwbots" nos EUA e no Canadá).
lançamento do tema LEGO Star Wars, sob licenciamento da Lucasfilm, Ltd., inaugurando uma série de produtos licenciados.
lançamento da linha "Jungle", do tema LEGO Adventurers.
lançamento do jogo de computador LEGO Racers, do tema LEGO Racers.
relançamento da linha "Ice Planet 2002".
relançamento da linha "Spyrius".
descontinuada a linha LEGO Cyberslam.
descontinuada a linha LEGO TechPlay.
descontinuadas as linhas "UFO" e "Insectoids".

Século XXI

Década de 2000
2000
descontinuada a linha LEGO Throwbots.
descontinuada a linha LEGO Underground, do tema LEGO Rock Raiders.
lançamento da linha "Dino Island", do tema LEGO Adventurers.
lançamento da linha "Knights' Kingdom", do tema LEGO Castle.
lançamento da linha "Life on Mars" do tema LEGO Space.
lançamento da linha "RoboRiders".
lançamento da linha LEGO Soccer/Football, do tema LEGO Sports.
lançamento da linha LEGO Studios.
lançamento do jogo de computador LEGOLAND.
nomeação do bloco LEGO como "Brinquedo do Século" pela British Association of Toy Retailers.

2001
inauguração da LEGO Serious Play.
inauguração de lojas LEGO Brand Retail na Inglaterra, Alemanha e Rússia.
Janeiro: lançamento do tema BIONICLE na Europa.
Junho/Julho: lançamento do tema BIONICLE nos Estados Unidos.
lançamento da linha LEGO Life on Mars.
lançamento do jogo de computador LEGO Island 2.
lançamento do jogo de computador LEGO Racers 2.
lançamento do tema LEGO Alpha Team.
lançamento do tema LEGO Harry Potter.
reintrodução das linhas "Islanders" e "Imperial Armada", do tema LEGO Pirates.

2002
alteração do slogan da empresa de "Just Imagine…" para "Play On".
alteração do nome da "LEGO Mania Magazine" para "LEGO Magazine".
descontinuado o tema LEGO Wild West.
lançamento da linha LEGO Island Xtreme Stunts.
lançamento do jogo de computador Drome Racers, do tema LEGO Racers.
lançamento do jogo de computador Island Xtreme Stunts, do tema LEGO Island.
lançamento do tema LEGO Racers.
lançamento do tema LEGO Spider-Man.

2003
13 de Setembro: lançamento do filme "BIONICLE: Mask of Light".
comemoração do 25 aniversário das minifigs.
descontinuada a linha LEGO Island Xtreme Stunts.
lançamento da linha LEGO Orient Expedition, do tema LEGO Adventurers.
lançamento da linha LEGO Inventor.
lançamento da linha LEGO World City.
lançamento das linhas LEGO Clikits, LEGO Designer, LEGO Hockey, LEGO Basketball e LEGO Gravity Games.
lançamento de novos tons de pele nas minifigs, com base em pessoas reais. Esta alteração afetou as linhas licenciadas LEGO Star Wars, LEGO Harry Potter, LEGO NBA, LEGO Ferrari e LEGO Spider-Man, mas o tom de pele amarela foi mantido para as minifigs das demais linhas.
lançamento do jogo de computador BIONICLE: The Game.

2004
6 de Outubro: lançamento do filme "BIONICLE 2: Legends of Metru Nui".
anúncio, pelo LEGO Group de perdas record para o ano fiscal de 2003.
descontinuada a linha LEGO Gravity Games.
descontinuada a linha LEGO Orient Expedition, do tema LEGO Adventurers.
descontinuada a linha LEGO Spider-Man.
descontinuada a linha LEGO World City.
lançamento da linha QUATRO, voltada para crianças de 1 a 3 anos de idade.
lançamento da linha LEGO Knights' Kingdom II.
substituição de diversas das antigas cores LEGO inclusive cinza, cinza escuro, castanho e violeta.
No Brasil, termina o contrato com a Estrela Brinquedos e a licença de distribuição exclusiva passa a ser do Grupo M.Cassab.

2005
Janeiro: lançamento da linha LEGO City.
Primavera: lançamento da linha LEGO Dino Attack/Dino 2010.
Outono: lançamento do tema LEGO Vikings.
11 de Outubro: lançamento do filme "BIONICLE 3: Web of Shadows".
15 de Novembro: lançamento da revista de banda desenhada The First Battle, do tema LEGO Exo-Force.
comemoração do quinquagésimo aniversário do "LEGO System of Play".
descontinuada a linha LEGO Alpha Team.
lançamento do jogo de computador LEGO Star Wars: The Video Game

2006
lançamento das linhas licenciadas LEGO Bob Esponja, LEGO Avatar: The Last Airbender e LEGO Batman.
lançamento do jogo de computador BIONICLE Heroes
lançamento do jogo de computador LEGO Star Wars II: The Original Trilogy.
lançamento do LEGO Mindstorms NXT.
lançamento do tema LEGO Exo-Force.
lançamento dos trens de Controle remoto.
relançamento do tema LEGO Sports.

2007
descontinuação oficial da produção de trens de 9 volts, do tema LEGO Trains.
lançamento da linha LEGO Aqua Raiders.
lançamento da linha LEGO Mars Mission.

2008
lançamento da linha LEGO Agents
lançamento da linha licenciada LEGO Indiana Jones
lançamento da linha licenciada LEGO Speed Racer
lançamento do jogo de computador LEGO Batman
lançamento projetado do jogo de computador LEGO Universe.

Década de 2010

Foi aberta a primeira loja LEGO no Brasil, no shopping Cidade Jardim, São Paulo

2011
expira a licença do LEGO Group com a Lucasfilm, Ltd..

Ligações externas
Cronologia no Website official da LEGO (Nota: a cronologia oficial da empresa apresenta incorreções em diversos pontos)

Bibliografia
Information & Public Relation Dept.. Facts & Figures (18a. ed.). Dinamarca: LEGO Group, Janeiro de 1994.
LEGO Group. 50 Years of Play. Dinamarca: LEGO Group, 1982.
WIENCEK, Henry. The World of LEGO Toys. 1987.

Lego